«Сахам» — оманский футбольный клуб из города Сахм, выступающий в Оманской Премьер-лиге.

История 
Клуб основан 24 апреля 1972, зарегистрирован 26 июня 2002 года.

После успешного выступления в Первом дивизионе 2002/03 года провёл год в Премьер-лиге, но занял 12-е место и вернулся обратно.

В сезоне 2007/08 выиграл финал Первого дивизиона, победив по пенальти «Аль-Шабаб», и со следующего сезона снова начал выступление в Премьер-лиге.

В 2009 году одержал победу в Кубке Омана, одолев клуб «Дофар», семикратного обладателя трофея. В 2013 году завоевал Кубок профессиональной лиги, победив по пенальти «Аль-Шабаб».

История выступлений

Примечания

Ссылки 

 Фан-сайт клуба 
 Профиль клуба на goalzz.com

Футбольные клубы Омана